Por Olimpíadas de Tóquio você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1940, os Jogos da XII Olimpíada. Concedidos a Tóquio, mas posteriormente transferidos para Helsinque devido ao início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Finalmente, esta questão acabou por ser suspensa em virtude da Segunda Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Verão de 1964, os Jogos da XVIII Olimpíada.
Jogos Olímpicos de Verão de 2020, os Jogos da XXXII Olimpíada.